Le Championnat des Amériques de basket-ball féminin 2003 s'est déroulé du 14 septembre au  à Culiacán.

Format de la compétition

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final

Le vainqueur est qualifié pour les Jeux olympiques d'Athènes.

Notes et références 

2003
Événement sportif international au Mexique
Sinaloa
Amériques féminin 2003
Basket-ball en 2003
2003 au Mexique
Sport en septembre 2003